Osiedle Generała Władysława Andersa (Busko-Zdrój)
 Osiedle Generała Władysława Andersa (Kościan)
 Osiedle Generała Władysława Andersa (Rzeszów)